Олександр Радченко:

 Радченко Олександр Борисович (1976) — український футболіст
 Радченко Олександр Маркович (1894 — 1975) — український композитор, диригент
Сторінки зі списками однофамільців-тезок